Феррас (Ферраш в европейском португальском) (Ferraz) — фамилия и топоним испанского происхождения, широко распространена в португалоязычной среде. Происходит от латинского слова ferrum, означающего железо.

Топонимы 
 Феррас-ди-Васконселус — муниципалитет в штате Сан-Паулу.
 Барбоза-Феррас — муниципалитет в штате Парана.
 Валл-Феррас — муниципалитет в штате Пиауи.
 Команданте Феррас — бразильская антарктическая станция.

Фамилия 
 Феррас, Витор (род. 1988) — бразильский футболист, защитник.
 Феррас, Каролина (род. 1968) — бразильская актриса, фотомодель.
 Феррас, Матеус (род. 1985) — бразильский футболист, защитник.
 Ивенш Ферраш, Артур (1870-1933) — португальский военный, учёный и политик.